

Bande dessinée 

 Paradis perdu, bande dessinée d'Ange, Alberto Varanda et Philippe Xavier.

Cinéma 
 Paradis perdu, film français de 1940 d'Abel Gance ;
 Le Paradis des pilotes perdus, film français de Georges Lampin (1949) ;
 Le Paradis perdu, film belge flamand de Harry Kümel (1978) ;
 À la recherche du paradis perdu, film documentaire français de Robert Salis (1993) ;
 Les Paradis perdus, court métrage d'Hélier Cisterne (2008) ;
 Paradis perdu, film français de 2012 d'Ève Deboise.

Littérature 

 Le Paradis perdu, poème épique de John Milton (1667) ;
 Le Paradis perdu, poème de Pierre Jean Jouve (1929) ;
 Paradis perdu, nouvelle d'Ernest Hemingway (1949).

Musique 

 Le Paradis perdu, drame-oratorio de Théodore Dubois (1878) ;
 Les Paradis perdus, album et chanson éponyme de Christophe (1973) ;
Paradis perdu, chanson de Jean Leloup (2002).

Télévision 

 Paradis perdu, téléfilm américain de Richard Compton ;
 Saison 18 de Koh-Lanta#Le Paradis perdu.

Voir aussi